Obsjtina Ugrtjin (bulgariska: Община Угърчин) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Lovetj, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Ugrtjin delas in i:
 Katunets
 Kirtjevo
 Lesidren
 Dragana
 Golets
 Mikre

Följande samhällen finns i Obsjtina Ugrtjin:

 Ugrtjin
 Katunets

Omgivningarna runt Obsjtina Ugrtjin är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Obsjtina Ugrtjin är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Lovetj (region)